La saison 2017-2018 du championnat de Tunisie masculin de handball est la  de la compétition. Elle est disputée en deux phases, une première où toutes les équipes se rencontrent en aller et retour et une seconde en trois poules : play-off, coupe de la Ligue et play-out.

Au total, cinquante clubs participent aux compétitions seniors des trois divisions : douze en division nationale A, seize en division nationale B et 23 en division d'honneur. Cinq nouveaux clubs se sont engagés : le Gazelec sport de Tunis, l'Association sportive des PTT Tunis et le Club sportif de Hammam Lif qui retrouvent la compétition, ainsi qu’Ezzahra Handball et le Club de handball d’El Jem. En contrepartie, quatre clubs ne se sont pas engagés : la Zitouna Sports, doyen des clubs de handball qui jouait depuis 1957, le Sporting Club de Ben Arous, qui a fait plus d’une fois partie de l’élite, le Club de handball de Béja et le Club de handball de Tataouine.

Clubs participants 
 Aigle sportif de Téboulba
 Association sportive d'Hammamet
 Club africain 
 Club de handball de Jemmal
 Club sportif de Hiboun
 Club sportif de Sakiet Ezzit 
 El Baath sportif de Béni Khiar
 El Makarem de Mahdia
 Étoile sportive du Sahel
 Espérance sportive de Tunis
 Sporting Club de Moknine
 Union sportive témimienne

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points ;
 Match nul : 2 points ;
 Défaite : 1 point ;
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point (résultat comptabilisé : 0-6).

Première phase

Classement 
Le classement final de la première phase est le suivant :

|align=left width=50%|

|}

Résultats 
Les résultats de la première phase sont les suivants :

Deuxième phase

Play-off 
Lors de cette phase, le premier bénéficie de trois points de bonus, le second de deux points et le troisième d'un point.

|align=left width=50%|

|}

Coupe de la Ligue 

|}

Play-out 

|align=left width=50%|

|}

Champion 
Étoile sportive du Sahel

Division nationale B

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Tunisie masculin de handball

Liens externes 
 .

2017-2018
Handball M1
Tunisie M1